Casirago –  frazione di Monticello Brianza, Italia
 Cesare Casirago – calciatore italiano
 Fernando Casirago – ex calciatore italiano